Fleer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Fleer (1921–1997), deutscher Bildhauer
 Jürgen Fleer (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Klaus Fleer (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Victoria Fleer (* 1979), deutsche Schauspielerin und Sängerin

Fleer bezeichnet zudem:

 einen amerikanischen Hersteller von Sportsammelkarten und Süßwaren, siehe Fleer (Unternehmen)